Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 1978 () проходил с 10 по 17 марта 1978 в городе Гриндельвальд (Швейцария) только для мужских команд.

В чемпионате принимали участие 10 команд.

Чемпионами стала (3-й раз в своей истории и 3-й раз подряд) сборная Канады, победившая в финале сборную Швеции. Бронзовые медали завоевала сборная Шотландии.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 10 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Команда, занявшая последнее место, на следующий год отправляется в предварительный квалификационный турнир. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: полуфиналы и финал. Матч за 3-е место не проводится, бронзовые медали получает та команда из проигравших в полуфиналах, которая заняла более высокое место по результатам группового этапа.

Результаты соревнований

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица (положение после завершения группового этапа)

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места.

Тай-брейк

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты мира по кёрлингу среди юниоров
Спорт в Швейцарии в 1978 году
Международные соревнования по кёрлингу в Швейцарии
Март 1978 года
Международные спортивные соревнования в Гриндельвальде
Чемпионаты мира в Швейцарии